Омь — многозначный термин.

Населённый пункт 
 Омь — аул в Куйбышевском районе Новосибирской области.

Река 
 Омь — река в Западной Сибири, приток Иртыша.

Прочее 
 «Омь» — российский женский волейбольный клуб.